Vicques puede referirse a:

Vicques, comuna francesa situada en Calvados.

Vicques, comuna suiza situada en Jura.